Лоянский аэропорт Бэйцзяо (),  — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Лоян (провинция Хэнань, Китайская Народная Республика).

В 2009 году Лоянский аэропорт Бэйцзяо занял четвёртое место среди всех аэропортов Китая по показателю количества взлётов и посадок воздушных судов в год. В аэропорту функционирует отдельный терминал, использующийся под нужды Китайского университета гражданской авиации.

Авиакомпании и пункты назначения 
В октябре 2011 года в Лоянском аэропорту Бэйцзяо работали следующие авиакомпании:.

См. также 
 Список аэропортов Китая

Примечания

Ссылки 

Аэропорты провинции Хэнань